Лоример () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лоример, Боб (род. 1953) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс».
 Лоример, Джордж (1867—1937) — американский журналист, писатель и издатель.
 Лоример, Питер (1946—2021) — шотландский футболист, нападающий.

Топоним